John Beresford est le nom de plusieurs personnes :
 John Beresford, (1766-1844), , amiral de la Royal Navy et homme politique britannique ;
 John Beresford, (1738-1805), homme politique britannique ;
 John Beresford (1814-1866),   de Waterford, pair irlandais et ministre de l'Église d'Irlande ;
 John Beresford (1844-1895),   de Waterford, pair et homme politique irlandais ;
 John Beresford, (1847-1925), joueur de polo anglais ;
 John Beresford (1901-1934),  de Waterford, pair irlandais ;
 John Beresford, (1966-), footballeur anglais.